Гжегожев:

 Гжегожев — село в Польше в Кольском повяте Великопольского воеводства.
 Гжегожев — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Кольский повят, Великопольское воеводство.